Грозелье — фамилия:

 Грозелье, Леопольд (1830—1865) — французский художник.
  (1692—1778) — французский баснописец.
 Грозелье, Сара Питерс (1821—1907) — американская художница.

См. также 
 Грозев
 Грозево